OpenMandriva Lx est le nom d'une distribution Linux éditée par une association à but non lucratif du nom d'OpenMandriva. Son nom vient de la distribution de laquelle elle s'inspire : Mandriva Linux, aujourd'hui abandonnée. Elle reprend donc le nom de Mandriva qui, précédé d'Open met en avant l'aspect communautaire de la distribution.

Création de la distribution 

OpenMandriva Lx est une distribution communautaire créée à la suite de l'abandon de Mandriva Linux par la société Mandriva SA. C'est en 2012, au mois de mai que la société annonce vouloir laisser Mandriva aux mains de sa communauté , pour qu'elle en reprenne le développement. Un an et demi plus tard sort la première version stable d'OpenMandriva Lx.

OpenMandriva Association 
L'association OpenMandriva a été créée le  sous la loi 1901. Il supervise la représentation de la communauté OpenMandriva, une communauté mondiale de personnes passionnées par le logiciel libre et qui fournit un leadership dans la création et la diffusion de code et de contenu collaboratif gratuits. Il gère des projets de logiciels libres, y compris OpenMandriva Lx.

Objectifs d'OpenMandriva Lx

Les versions 
Il a été décidé un délai de 6 mois entre chaque nouvelle version d'OpenMandriva.

 C'est en 2013 que sort la première version d'OpenMandriva Lx, la version 2013. Elle se base sur une autre distribution (russe), Rosa Linux, elle-même un fork de Mandriva Linux.
 Le , la seconde version d'OpenMandriva LX sort, c'est la version 2014. Cette version apporte des composants mis à jour : KDE 4.12, Linux 3.13 (non supporté sur le long terme), et la dernière version de LibreOffice.
 Le , la version d'OpenMandriva Lx 3.0 a été implémentée.
 Le  est publié la troisième version.

Des avis 
La publication a reçu un avis très positif d'un des fondateurs de la distribution initiale de Mandrake Linux, Gaël Duval.

Captures d'écran

Voir aussi 
 Mageia
 PCLinuxOS
 Mandriva Linux

Références 

Distribution Linux